Шотландский Первый Дивизион 1931/1932 () — 42-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 8 августа 1931 года и закончился 30 апреля 1932 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com

1931/1932
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1931 году
Спорт в Шотландии в 1932 году